Kenji Ōba (nome d'arte di Kenji Takahashi) – attore giapponese
 Kenji Takahashi – pilota giapponese
 Kenji Takahashi – velista giapponese